Plusieurs tours ont le nom de Sky Tower ou Skytower :

 Sky Tower (Abou Dabi)
 Sky Tower (Auckland)
 Sky Tower (Bucarest)
 Sky Towers Cluj Napoca
 Marina Sky Towers, Dubaï
 Sky Tower 1, Dubaï
 Skytower, à Francfort
 Sky Tower 41, Kaminoyama
 Sky Towers, Kiev
 Higashiyama Sky Tower, Nagoya
 SeaWorld Sky Tower,  Orlando (Floride)
 Tiger Sky Tower, Singapour
 Tuntex Sky Tower, Taïwan
 Sky Tower (Tirana)
 Sky Tower (Toronto), Toronto
 Sky Tower B2, à Wrocław